Barril o bota (recipient), recipient fet de fusta destinat a contenir begudes alcohòliques en general vins de criança i destil·lats
 Barril (unitat), unitats de volum usades principalment al Regne Unit i als Estats Units
 Barril de cervesa, recipient destinat a contenir cervesa
 Joan Barril i Cuixart (Barcelona, 1952 - 2014), escriptor i periodista 
 Can Barril, edifici a Girona